Мельники () — село в Тлумачской городской общине Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 273 человека. Занимает площадь 4,848 км². Почтовый индекс — 78043. Телефонный код — 03479.

Ссылки 
 Мельники на сайте Верховной рады Украины